Мытеница:
 Мытеница (или Бутаницата) — болгарский кисломолочный напиток;
 Мытеница — село в Болгарии.